Трюсі́-сюр-Іо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 110 км на захід від Діжона, 21 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 68 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 142,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Трюсі-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту географії
 Трюсі-сюр-Іонн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трюсі-сюр-Іонн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трюсі-сюр-Іонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трюсі-сюр-Іонн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна